Roubaud peut faire référence à : 
 Alix Cléo Roubaud (1952-1983), photographe
 André Roubaud (1929- ), peintre français
 Benjamin Roubaud, dit Benjamin (1811-1847), peintre, lithographe et caricaturiste français
 Émile Roubaud (1882-1962), biologiste et entomologiste français
 François Roubaud (1749-1834), député du Var à l'Assemblée Législative puis à la Convention
 François Félix Roubaud (1825-1876), sculpteur français, frère aîné de Louis Auguste Roubaud
 Franz Roubaud (1856-1928), peintre russe connu pour ses fresques panoramiques
 Jacques Roubaud (1932- ), poète, écrivain et mathématicien français
Jean Roubaud de Tourves (1764-1830), député du Var à l'Assemblée Législative puis à la Convention
 Jean-Baptiste Roubaud (1871-?), peintre français
 Jean-François Roubaud  (1944- ), entrepreneur et président de la CGPME
 Jean-Marc Roubaud (1951- ), homme politique français
 Louis Roubaud (1884-1941), journaliste et écrivain français
 Louis Auguste Roubaud (1828-1906), sculpteur français, frère cadet de François Félix Roubaud
 Noële Roubaud (1890-1982), peintre et dessinatrice française
 Pierre-Joseph-André Roubaud, dit l'abbé Roubaud (1730-1792), physiocrate français
 Raimond Robaudi, évêque de Marseille de 1313 à 1319
 Rotbolad  ou Roubaud  de Provence (?-1008), marquis de Provence
 Rotboald II de Provence ou Roubaud II de Provence, marquis de Provence, fils du précédent
 Suzanne Roubaud (1907-1993), angliciste et résistante française

Autres 
 Roubaud, petit ru du Var